Пакьяо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пакьяо, Джинки (в девичестве Джамо́ра; род. 1979) — филиппинский политик, жена знаменитого боксёра Мэнни Пакьяо.
 Пакьяо, Мэнни (род. 1978) — филиппинский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории.